Misja Obserwacyjna Unii Europejskiej na Bałkanach (en - European Union Monitoring Mission (EUMM), wcześniej Misja Obserwacyjna Wspólnoty Europejskiej (en - European Community Monitor Mission (ECMM) –  program zainicjowany przez Unię Europejską w lipcu 1991 r. w celu obserwowania granic, stosunków między grupami narodowościowymi, przemieszczania się uchodźców i wydarzeń politycznych oraz z zakresu bezpieczeństwa w byłej Jugosławii.  Misja ECMM rozpoczęła się w lipcu 1991 r., a jej nazwę zmieniono 22 grudnia 2000 r.
Obecnie w skład personelu wchodzi 120 osób z 26 państw członkowskich UE, w tym z Polski, a jej szefem jest pracowniczka dyplomacji francuskiej i minister Maryse Daviet.

Linki zewnętrzne 
 

Operacje pokojowe Unii Europejskiej